Cnaeus Pinarius Cornelius Clemens (fl. ) était un officier et sénateur romain qui a été nommé consul suffect sous le règne de Vespasien. Il est principalement connu grâce à des inscriptions.

Biographie 
Il est peut-être issu d'une famille originaire d'Augusta Emerita, la capitale de la Lusitanie dans la péninsule ibérique. C'est le fils d'un Lucius. Le nom polyonyme de Pinarius Clemens pose un défi: C. Castillo a soutenu qu'il est né d'un Cornelius L.f. qui a été adopté par un Cnaeus Pinarius. Olli Salomies rapporte cependant que . Cela a conduit Salomies à spéculer qu'il était à l'origine un Cnaeus Cornelius L.f. qui a ajouté l'élément "Pinarius" du côté de sa mère; mais notant l'existence de Cn. Pinarius Aemilius Cicatricula, Salomies a conclu que «il est préférable d'assumer" l'existence d'un Cn. Pinarius, malgré l'absence du sénateur qui a adopté les deux hommes. Françoise Des Boscs-Plateaux fait remarquer que l'on connaît son nom principal grâce à son inscription sur une borne milliaire, c'était : Cn. Cornelius L.f. Pap. Clemens. Elle estime qu'il a été adopté par un Pinarius qui pourrait être Cn. Pinarius Aemilius Cicatricula, le consul de 79.

Avant 74, probablement en 71 ou 72, Clemens Pinarius a été nommé consul suffect. Ensuite, il a été nommé curator exercitusque sacrarum locorum publicorum (responsable du maintien des édifices religieux et publics de Rome). Il a ensuite été nommé Legatus Augusti pro preetore (ou gouverneur impérial) de la province de Germania Superior, poste qu'il a occupé de 72 à 75. En prenant des vexillations de la Legio  Augusta et de la Legio  Claudia, il a entrepris une campagne sur la rive droite du Rhin en Germania Magna, pour laquelle l'empereur Vespasien lui a décerné les ornamenta triumphalia (l'insigne d'un triomphe ). En parcourant les champs Décumates peu peuplés en 74, Pinarius Clemens a construit une route d'Argentoratum (Strasbourg) jusqu'au Danube supérieur. Cette route a réduit la distance entre Augusta Vindelicorum (Augsbourg) et Mogontiacum (Mayence) à  ou sept jours de marche.

Pinarius Clemens a été enterré dans la ville d' (Perusia en Ombrie). , le consul suffect de l'an 112, est probablement son fils ou son petit-fils.

Descendance de Cornelius Clemens

Notes et références

Annexes

Sources primaires 
  (ILS, 5832)
  (ILS, 997)
  (ILS, 5957)

Bibliographie 
 PIR2 C 1341

Liens externes

Général de l'Empire romain du Ier siècle
Consul de l'Empire romain
Histoire de l'Allemagne antique